Tulcea kan betrekking hebben op:
 District Tulcea, een district in Roemenië
 Tulcea (stad), de hoofdstad van het gelijknamige Roemeense district